Шарлотта Софи Юлиана фон Кальб (; , Вальтерсхаузен, — , Берлин) — немецкая писательница, подруга Шиллера.

Урождённая фрайин  (). Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона приводит о ней следующие сведения:
Вышла в 1783 году за нелюбимого ею офицера . В 1784 году она познакомилась с Шиллером, и тотчас обоих соединило самое экзальтированное обожание. В Веймаре она имела большое влияние на Гельдерлина и Жан-Поля (Рихтера), который изобразил её в Линде («Титан»). В 1820 году она ослепла. Дитя периода «бури и натиска», Шарлотта Кальб была натура болезненно нервная, вечно витавшая в тумане фантазма и мистики. Её роман «Cornelia», а также воспоминания («Charlotte») свидетельствуют о несомненно крупном таланте, но лишены художественной законченности.При жизни Кальб не опубликовала ни одной книги. В 1851 году, спустя несколько лет после ее смерти, был опубликован её роман «Cornelia».

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Вальтерсхаузене
Умершие в Берлине
Писательницы Германии
Фридрих Шиллер
Похороненные на Втором кладбище Церкви святой Троицы